
Termin -{PCR}- ima više značenja.

 Polimerazna lančana reakcija ()
 Regresija glavnih komponeti ()